Brookland ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brookland (Arkansas), Stadt (City) im Craighead County, Arkansas
 Brookland (Maryland), Stadt (City) im Prince George’ County, Maryland
 Brookland (Pennsylvania), Ort im Potter County, Pennsylvania
 Brookland Estates, Ort bei Winchester im Frederick County, Virginia
 Brookland Terrace, Ort im New Castle County, Delaware

im Vereinigten Königreich:

 Brookland (Kent)

Markennamen:
 des ehemaligen britischen Automobilherstellers Ayrespeed

im NRHP gelistete Objekte:
 Brookland Park Historic District, in Richmond, Virginia, ID-Nr. 02000591

Siehe auch:
 Brookeland